Сельва () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 47,8 км². Население — 4.014 человек (на 2019 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del ayuntamiento

Муниципалитеты Балеарских островов
Города Балеарских островов
Мальорка